Поспе́лов, Григо́рий Ива́нович:
 Поспелов, Григорий Иванович (1869—1933) — полярный капитан.
 Поспелов, Григорий Иванович (1877—1921) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.